Мужская сборная Ирландии по кёрлингу — представляет Ирландию на международных соревнованиях по кёрлингу, объединяет игроков из Республики Ирландия и Северной Ирландии. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Ирландии (). В некоторых турнирах кёрлингисты Ирландии участвовали в составе сборной Великобритании.

Результаты выступлений

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы 

В чемпионатах Европы 2005—2006 сборная Ирландии выступала в дивизионе «A», в 2004, 2007—2012, 2022 в дивизионе «В», в 2013—2021 в дивизионе «С». В колонке Место указаны итоговые позиции команды с учётом общей классификации.

Примечания

См. также 
 Женская сборная Ирландии по кёрлингу
 Смешанная сборная Ирландии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Ирландии по кёрлингу
 Мужская сборная Великобритании по кёрлингу

Ссылки 
 Ирландия -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Ирландии

Ирландия
Кёрлинг в Ирландии
Кёрлинг